Bitwa pod Falkirk (1298) – batalia stoczona między armią króla Anglii Edwardem I Długonogim a wojskami szkockimi Williamem Wallace’a 
 Bitwa pod Falkirk (1746) – bitwa stoczona między oddziałami angielskimi a siłami jakobitów